14-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Второй лиги. Проводился в трёх группах в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 6 августа 2005 года — 24 июня 2006 года. Победителями турнира в группах стали команды «Десна» (Чернигов), МФК «Николаев» и «Днепр» (Черкассы).

Группа «А»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команды «Полесье» (Житомир), «Техно-Центр» (Рогатин) снялись с соревнований до начала чемпионата.
 Команда «Нива» (Винница) отказалась от выступлений в первой лиге и её место заняла команда ФК «Бершадь».
 Перед началом сезона команда «Освита» (Бородянка) переехала в Киев, а после первого круга команда «Освита» (Киев) сменила название на «Боярка-2006» и стала представлять Боярку.
 Команда «Сокол» (Бережаны) снялась с чемпионата после второго тура.
 Команда МФК «Житомир» снялась с чемпионата после двадцать первого тура.
 Команда «Боярка-2006» (Боярка) сохранила место во второй лиге.

Бомбардиры

Группа «Б»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команды «Реал» (Одесса), «Пальмира» (Одесса), «Электрометаллург-НЗФ» (Никополь), «Нива-2» (Винница) снялись с соревнований до начала чемпионата.
 Перед началом сезона команда «Энергия» (Южноукраинск) носила название «Олимпия ФК АЭС».
 Команда «Рось» (Белая Церковь) сохранила место во второй лиге.

Бомбардиры

Группа «В»

Итоговая таблица

Примечания 
 Команды «Молния» (Северодонецк), «Уголёк» (Димитров) снялись с соревнований до начала чемпионата.
 Место команды «Арсенал» (Харьков) в высшей лиге заняла, только-что созданная, команда ФК «Харьков». Команда «Арсенал» (Харьков) начала сезон 2005/06 во второй лиге в группе «В».
 Команды МФК «Александрия» снялась с соревнований после 23-го тура.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Украины 2005/06 — Вторая лига

Вторая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006
Футбол на Украине в сезоне 2005/2006